PNS peut désigner :
Parti nouvelle solidarité, un parti politique sénégalais
Polypose naso-sinusienne, une maladie affectant les sinus
Polynaphtylmethane Sulphonate de Sodium, un polymère utilisé comme tensioactif dans l'industrie chimique
Plateforme Nano Sécurité, une plateforme du Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives, acteur de référence sur des questions de sécurité et de prévention liées à la mise en œuvre des nanomatériaux
 Parti national suisse
 Plan National Santé